Vision Quest steht für:

 Indianisches Übergangsritual, siehe Visionssuche
 Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilms aus dem Jahre 1985, siehe Crazy for You (Film)